Zdroje kan verwijzen naar één van de volgende dorpen in Polen:

Zdroje (Brodnica)
Zdroje (Tuchola)
Zdroje (Czarna Białostocka)
Zdroje (Supraśl)
Zdroje (Mazovië)
Zdroje (Piła)
Zdroje (Szamotuły)
Zdroje (Ermland-Mazurië)
Zdroje (Świdwin)
Zdroje (Szczecin) - stadswijk in Szczecin